Kulmgraben ist ein Gewässer- und Talname:

 Kulmgraben, Oberlauftal der Wangauer Ache vor Oberwang, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Kulmgraben (Aurach), linker Zufluss der Aurach (zur Regnitz bei Pettstadt) bei Feigendorf, Gemeinde Walsdorf, Landkreis Bamberg, Bayern

Siehe auch:
 Kulmbach